Ortonesi – abitanti di Ortona dei Marsi
Ortonesi – abitanti di Ortona